Polycladida är en ordning av plattmaskar. Polycladida ingår i klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Polycladida 105 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Polycladida